Schweiner ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Schweiner (* 1980), österreichische Politikerin (SPÖ)
 David Schweiner (* 1994), tschechischer Beachvolleyballspieler
 Hans Schweiner (1473–1534), deutscher Steinmetz und Baumeister
Siehe auch:
 Schweinert